piersiówka – rodzaj naczynia na płyny
 Piersiówka – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej